Taladro se puede referir a:
 Taladro, aparato perforador; 
 Taladro (música), término por el que se conoce un agujero de los instrumentos de viento (madera o metal) por donde circula el aire; 
 Taladro de los geranios; 
 Taladro amarillo.